Die 18. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1994 Men's World Open Squash Championship) fand vom 9. bis 14. September 1994 in Barcelona, Spanien statt. Das Turnier war mit 150.000 US-Dollar dotiert.
 
Vorjahressieger Jansher Khan verteidigte seinen Titel zum zweiten Mal in Folge. Im Endspiel besiegte er Peter Marshall mit 10:15, 15:11, 15:8 und 15:4 und wurde somit zum sechsten Mal Weltmeister. Er schloss damit zum bisherigen Rekordsieger Jahangir Khan auf, der ebenfalls sechsmal den Titel gewann.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1994
Sportveranstaltung in Barcelona
PSA World Tour 1994/95
Squashturnier in Spanien